Bánk (keresztnév), férfinév

Települések
Bánk (település), település Nógrád megyében, Magyarországon
Bánk (Debrecen), Debrecenhez tartozó településrész
Bakonybánk, község Komárom-Esztergom megyében.
Csíkbánkfalva, falu Romániában, Hargita megyében.